Tecticrater är ett släkte av snäckor. Tecticrater ingår i familjen Lepetellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Tecticrater